Pinilla o La Pinilla pueden hacer referencia a:

Divisiones administrativas

Pinilla 

 Pinilla (Chinchilla de Monte-Aragón), localidad del municipio de Chinchilla de Monte-Aragón, provincia de Albacete.
 Pinilla (León), barrio del municipio de San Andrés del Rabanedo, provincia de León.
 Pinilla (Molinicos), localidad del municipio de Molinicos, provincia de Albacete.
 Pinilla (Murcia), localidad del municipio de Caravaca de la Cruz, Región de Murcia.
 Pinilla (Zaragoza), barrio del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza.
 Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, municipio de la Comunidad de Madrid.
 Palas-Pinilla, localidad del municipio de Fuente Álamo de Murcia, Región de Murcia.
 Pinilla Ambroz, localidad del municipio de Santa María la Real de Nieva, provincia de Segovia.
 Pinilla de Buitrago, localidad del municipio de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Madrid.
 Pinilla de Caradueña, localidad del municipio Los Villares de Soria, provincia de Soria.
 Pinilla de Fermoselle, localidad del municipio de Villar del Buey, provincia de Zamora.
 Pinilla de Jadraque, municipio de la provincia de Guadalajara.
 Pinilla de la Valdería, localidad del municipio de Castrocontrigo, provincia de León.
 Pinilla del Campo, municipio de la provincia de Soria.
 Pinilla del Olmo, localidad del municipio de Baraona, provincia de Soria.
 Pinilla de los Barruecos, municipio de la provincia de Burgos.
 Pinilla de los Moros, municipio de la provincia de Burgos.
 Pinilla del Valle, municipio de la Comunidad de Madrid.
 Pinilla de Molina, municipio de la provincia de Guadalajara.
 Pinilla de Toro, municipio de la provincia de Zamora.
 Pinilla Trasmonte, municipio de la provincia de Burgos.
 Pinilla y Garrobillo, localidad del municipio de Lorca, Región de Murcia.
 Prado Pinilla, urbanización del municipio de Fresno de Cantespino, provincia de Segovia.

La Pinilla 

 La Pinilla (Murcia), localidad del municipio de Fuente Álamo de Murcia, Región de Murcia.
 La Pinilla (Salamanca), localidad del municipio de Arapiles, provincia de Salamanca.
 La Pinilla (Segovia), localidad del municipio de Cerezo de Arriba, provincia de Segovia.

Otros

 Embalse de Pinilla, embalse del río Lozoya, Pinilla del Valle, Comunidad de Madrid.
 Estación de esquí de La Pinilla, estación de esquí en el municipio de Cerezo de Arriba, provincia de Segovia, España.
 Pinilla de Arlanza, granja del municipio  de Peral de Arlanza, provincia de Burgos.